Чемпионат Бельгии по футболу 2009—2010 — 107-й сезон в первом дивизионе Бельгии по футболу.

Чемпионат стартовал 31 июля 2009 года матчем «Стандард»—«Синт-Трёйденсе» — 2:2 и завершился в мае 2010.
Чемпионский титул защищает «Стандард».

28 декабря 2009 года команда «Мускрон» была исключена из Первого дивизиона чемпионата Бельгии из-за неявки на три матчи чемпионата. Все результаты команды были аннулированы.

18 апреля за 4 тура до окончания чемпионата «Андерлехт» в гостях победил «Брюгге» 1—2 и в 30-ый раз стал чемпионом Бельгии.

Изменения в чемпионате по сравнению с прошлым сезоном 
В чемпионате 2009-10 участвует 16 команд, 15 из них участвовали в прошлом чемпионате. Количество команд по сравнению с прошлым сезоном сократилось с 18 до 16.

Клубы, вышедшие в Первый дивизион сезона 2009/2010 
 «Синт-Трёйденсе» — 1-е место во Втором дивизионе Бельгии сезона 2008/09.

Клубы, покинувшие Первый дивизион сезона 2008/2009 
 «Монс» — 18-е место в Первом дивизионе сезона 2008/09.
 «Тюбиз» — 17-е место в Первом дивизионе сезона 2008/09.
 «Дендер» выбыл из Первого дивизиона по итогам матчей плей-офф переходного турнира.

Клубы-участники

Регламент турнира 
По сравнению с прошлым сезоном изменился регламент турнира. Количество команд сократилось с 18 до 16 и весь турнир проводится в два этапа: регулярный чемпионат и стадия плей-офф.

На первом этапе все клубы сыграют между собой по два матча - дома и в гостях. По окончании 30 туров будет определена команда занявшая 16 место, которая будет играть во Втором дивизионе в сезоне 2010-2011. Остальные команды будут участвовать в плей-офф турнирах в соответствии с занятым местом.

При равенстве очков у нескольких команд в турнирной таблице учитываются следующие показатели:
 Количество очков набранное между этими командами;
 Разница голов между этими командами;
 Количество забитых голов между этими командами;
 Общая разница голов;
 Общее количество забитых голов.

Чемпионский плей-офф 
Команды, занявшие места с 1 по 6, будут играть в чемпионском плей-офф между собой в два круга. Чемпионский плей-офф команды начнут с количеством очков, набранных в регулярном чемпионате и поделенных пополам с округлением до большего целого числа. Победитель плей-офф станет чемпионом Бельгии и будет участвовать в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА 2010-2011.
 Команда, занявшая 2-е место, также будет играть в Третьем Квалификационном раунде Лиги чемпионов 2010-2011.
 Команда, занявшая 3-е место, будет участвовать в третий квалификационный раунде Лиги Европы 2010-2011.
 Команда, занявшая 4-е место, будет играть с победителем плей-офф Лиги Европы (см. ниже) за право участия во втором квалификационном раунде Лиги Европы 2010-2011.

Плей-офф Лиги Европы 
Команды, занявшие места с 7 по 14, будут играть в плей-офф Лиги Европы. Все клубы будут поделены на две группы по 4 команды и проведут между собой игры в два круга. Состав группы «A» будут определять команды, занявшие 7-е, 9-е, 12-е и 14-е места по итогам регулярного чемпионата. Остальные составят группу «B». Победители групп будут играть в финале плей-офф Лиги Европы. Победитель плей-офф Лиги Европы сыграет с 4-м местом чемпионского плей-офф за право участвовать во втором квалификационном раунде Лиги Европы 2010-2011.

Плей-офф за право участия в Первом дивизион 2010-2011 
Команда, занявшая 15-е место, будет участвовать в раунде плей-офф за право остаться в Первом дивизионе с командами, занявшими со 2-е по 5 место во Втором дивизионе 2009-2010.

Турнирная таблица 

1 «Мускрон» снялась с чемпионата. Все результаты с участием команды были аннулированы.

Результаты 

 Источник: int.soccerway.comЦвета: зелёный = победа хозяев поля, жёлтый = ничья, красный = победа гостей. X — Матч не состоится.

А Результат аннулирован.
Н Неявка клуба «Мускрон» на игру.

Чемпионский плей-офф

Турнирная таблица

Результаты матчей

Плей-офф Лиги Европы

Группа A

Турнирная таблица

Результаты матчей

Группа B

Турнирная таблица

Результаты матчей

Финал плей-офф Лиги Европы 
Победители групп плей-офф Лиги Европы играют между собой два матча — дома и на выезде. Победить сыграет с командой, занявшей 4-е место в Чемпионском плей-офф, так называется Тест-матч. Если по сумме двух матчей будет ничья, то применяется правило выездного гола. В случае равенства во втором матче будет назначено дополнительно время и, если понадобится, серия пенальти.

Тест-Матч Лиги Европы 
В мачте за право участвовать во втором квалификационном раунде Лига Европы 2010—2011 сыграет команда занявшая 4-е место в чемпионском плей-офф и победитель плей-офф Лиги Европы.

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 

Чемпионат Бельгии по футболу
Футбол в Европе в 2009 году
Футбол в Европе в 2010 году
Спорт в Бельгии в 2009 году
Спорт в Бельгии в 2010 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2009/2010